Le Festival international du film d'Inde ( ou IFFI) est un festival de cinéma basé à Goa (en Inde). Il se déroule chaque année fin novembre-début décembre.

Golden Peacock Award 
Le  ( « prix du paon d'or ») est décerné au meilleur film en compétition.
 1965 : Gamperaliya de Lester James Peries ()
 1980 : Aakrosh de Govind Nihalani ()
 1987 : Wisdom Tree de Rajan Khosa ()
 2003 : À cinq heures de l'après-midi (Panj é asr) de Samira Makhmalbaf ( / )
 2004 : Les Enfants de Belle Ville (Shah-re ziba)d'Asghar Farhadi ()
 2005 : Iron Island (Jazireh ahani) de Mohammad Rasoulof ()
 2006 : Forever Flows ([Nirontor) d'Abu Sayeed ()
 2007 : On the Wings of Dreams (Swopnodanay) de Golam Rabbany Biplob et  More Than Anything in the World (Más que a nada en el mundo) de Andrés León Becker et Javier Solar ()
 2008 : Tulpan de Sergueï Dvortsevoy ( / )
 2009 : The Other Bank (Gagma napiri) de George Ovashvili ( / )
 2011 : Porfirio d'Alejandro Landes ( / )
 2012 : Thy Womb (Sinapupunan) de Brillante Mendoza ()
 2013 : Beatriz's War (A Guerra da Beatriz) de Luigi Acquisto et Bety Reis ()
 2014 : Leviathan (Leviafan) d'Andreï Zviaguintsev ()
 2015 : Embrace of the Serpent (El abrazo de la serpiente) de Ciro Guerra ()
 2016 : Dokhtar de Reza Mirkarimi ()
 2017 : 120 Battements par minute de Robin Campillo ()
 2018 : Donbass de Sergei Loznitsa ()
 2019 : Les Particules de Blaise Harrison (/)
 2020 : Into the Darkness (De forbandede år) de Anders Refn ()

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel

 

Inde
Inde
Culture à Goa
Festival fondé en 1952